Die Fotbollsallsvenskan 1995 war die 71. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 9. April und dem 28. Oktober 1995 traten die 14 Erstligisten in Hin- und Rückspiel gegeneinander an, um den Von-Rosens-Pokal für den schwedischen Landesmeister auszuspielen.

Saisonverlauf 
Nachdem die von Roger Gustafsson betreute Mannschaft von Vorjahresmeister IFK Göteborg ihren Saisonstart mit nur einem Punkt aus den ersten drei Saisonspielen verpatzt hatte, konnte sie im weiteren Saisonverlauf insbesondere aufgrund der Heimstärke – neun der 13 Spiele im Gamla Ullevi wurden gewonnen – ins Meisterschaftsrennen eingreifen. Vor dem vorletzten Spieltag war die Mannschaft um Spieler wie Jonas Olsson, Mats Lilienberg, Thomas Ravelli, Jesper Blomqvist, Stefan Lindqvist und Magnus Erlingmark gleichauf mit Helsingborgs IF. Mit einem Unentschieden bei Hammarby IF und einem 2:0-Sieg über Trelleborgs FF am letzten Spieltag spielte sich der Göteborger Klub einen Vier-Punkte-Vorsprung heraus, da der Konkurrent seine letzten beiden Spiele gegen Örebro SK und Hammarby IF verlor.

Dahinter platzierten sich Halmstads BK und Malmö FF auf den UEFA-Pokal-Plätzen. Dabei überflügelte der Klub aus Malmö mit einem 1:1-Unentschieden gegen Örgryte IS erst am letzten Spieltag den Örebro SK, der sich mit einer 0:2-Niederlage bei AIK Solna geschlagen geben musste.

Im unteren Tabellenbereich stand der Göteborger Klub Västra Frölunda IF frühzeitig als Absteiger fest. Daher kamen am letzten Spieltag lediglich 436 Zuschauer zum 5:1-Erfolg über IFK Norrköping – Minusrekord für die Spielzeit. Davor lieferte sich Hammarby IF mit IFK Norrköping, Trelleborgs FF, Östers IF, Degerfors IF und AIK ein Duell um den weiteren Abstiegsplatz und die zwei Relegationsplätze. Nachdem am vorletzten Spieltag Hammarby IF als weiterer direkter Absteiger feststand, konnten sich Östers IF und IFK Norrköping am letzten Spieltag durch jeweilige Niederlagen nicht mehr von den Relegationsplätzen entfernen.

In den Relegationsspielen traf IFK Norrköping auf GAIS Göteborg und setzte sich nach einem 1:1-Unentschieden zum Auftakt mit einem 1:0-Heimerfolg durch. Der Östers IF konnte ebenfalls die Klasse halten, da Gefle IF in beiden Spielen mit 1:0 respektive 3:0 besiegt werden konnte.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Torschützenliste 
Der Tabellenletzte Västra Frölunda IF stellte mit Niklas Skoog den Torschützenkönig, der mit 17 Saisontoren nahezu jeden zweiten Saisontreffer des Klubs erzielte.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1995
Fußballsaison 1995